Ранчо Нуево де ла Луз има више значења:

 Ранчо Нуево де ла Луз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Нуево де ла Луз, Лос Монтес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику